«Дифференциальные уравнения» — ежемесячный математический журнал, посвященный дифференциальным уравнениям и связанным с ними интегро-дифференциальным, интегральным уравнениями, а также уравнениям в конечных разностях. Издаётся с 1965 года. Включён в список научных журналов ВАК. Наименование английской версии журнала: Differential Equations.

Главный редактор: В. А. Садовничий.

Редакционная коллегия:
А. В. Арутюнов, Ф. П. Васильев, В. А. Винокуров, В. В. Власов, И. В. Гайшун, А. В. Гулин, С. В. Емельянов, Н. А. Изобов, А. В. Ильин, А. Б. Куржанский, Е. И. Моисеев (заместитель главного редактора), Ю. С. Осипов, С. И. Репин, Н. Х. Розов, В. Г. Романов,  В. В. Фомичев, Ф. Л. Черноусько, Т. К. Шемякина (заместитель главного редактора, ответственный секретарь).

Ссылки 
 Журнал на сайте МАИК «Наука/Интерпериодика»
 На сайте РАН
 Электронная версия журнала

Журналы России по алфавиту
Ежемесячные журналы
Математические журналы